Ма́ма — рабочий посёлок, административный центр Мамско-Чуйского района Иркутской области России, административный центр Мамского городского поселения.

География 
Находится на левом берегу реки Витим, у впадения в него реки Мамы, в 459 км к северо-востоку от железнодорожной станции Лена, в 860 км (по прямой) от Иркутска.

В связи с труднодоступностью наземных дорог на территории посёлка действует аэропорт Мама, дважды в неделю осуществляются рейсы в Иркутск. Продукты питания и техника поступают по водным дорогам на баржах.

История 
Населённый пункт основан в 1928 году как Мамская слюдоразведочная экспедиция. Статус рабочего посёлка с 1932 года. С XVII века в этом районе были обнаружены залежи слюды-мусковита. Промышленная разработка началась в советское время. Крупнейшим предприятием района стал ГОК «Мамслюда». Экономический кризис начала 1990-х годов привёл к почти полному прекращению добычи слюды и банкротству «Мамслюды». С этого времени отмечен отток населения из района. В настоящее время 95 % бюджета района составляют дотации из областного бюджета.

Население

Экономика 
Добыча слюды-мусковита.

Топографические карты

Примечания

Источники 
 
 Приход Покрова Пресвятой Богородицы Иркутской епархии РПЦ МП п. Мама Мамско-Чуйского района Иркутской области
 Вымирающий посёлок Мама. Кто за этим стоит?
 Фотография посёлка Мама

Посёлки городского типа Иркутской области
Районные центры Иркутской области
Населённые пункты Мамско-Чуйского района